Der ehemalige, bis 2015 bestehende Kanton Castries lag im Département Hérault, im Arrondissement Montpellier. Er hatte  Einwohner (Stand: ). Vertreterin im Generalrat des Départements war ab 2012 Claudine Vassas-Mejri (PS).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 18 Gemeinden:

Castries
Aufgelöst 2015